Владимир Гольцшмидт: Гольцшмидт, Владимир Августович (1888—1952) — российский и советский химик.
 Гольцшмидт, Владимир Робертович (1886—1954) — российский и советский атлет, лектор, киноактёр, поэт.